Wilhelm der Reiche bezeichnet folgende Personen:

 Wilhelm II. (Meißen) (1371–1425), Sohn von Markgraf Friedrich des Strengen und Katharina von Henneberg
 Wilhelm (Nassau) (1487–1559), Graf von Nassau-Dillenburg, Siegen, Vianden und Dietz
 Wilhelm (Jülich-Kleve-Berg) (1516–1592), Herzog von Jülich-Kleve-Berg und Graf von Mark und Ravensberg